Nationalsozialistischer Untergrund – neonazistowska grupa terrorystyczna
 NSU Motorenwerke – niemiecki producent samochodów